Де Гвадалупе има више значења:

 Де Гвадалупе (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Де Гвадалупе, Гранхас (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику